Ligny steht für:

 Ligny (Belgien), ehemalige Gemeinde in Belgien
 Grafschaft Ligny mit dem Hauptort Ligny-en-Barrois
 Ligny, Ortschaft in der französischen Gemeinde Massingy im Département Haute-Savoie

Gemeinden in Frankreich:
 Ligny-en-Barrois im Département Meuse
 Ligny-en-Brionnais im Département Saône-et-Loire
 Ligny-en-Cambrésis im Département Nord
 Ligny-le-Châtel im Département Yonne
 Ligny-le-Ribault im Département Loiret
 Ligny-lès-Aire im Département Pas-de-Calais
 Ligny-Saint-Flochel im Département Pas-de-Calais
 Ligny-sur-Canche im Département Pas-de-Calais
 Ligny-Thilloy im Département Pas-de-Calais

Ligny ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marc Ligny (* 1956), französischer Schriftsteller